

Patronyme 

 André Gailhard (1885-1966), compositeur français ;
 Charles-Antoine-André-Marie de Gailhard (1763-1842), homme politique français ;
 Gustave Gailhard (?-1943), écrivain français, auteur de roman populaire ;
 Hyacinthe de Gailhard-Bancel (1849-1936), avocat et homme politique français ;
 Pedro Gailhard (1848-1918), artiste lyrique et directeur de théâtre français.

Édifice 
 L'hôtel de Gailhard, hôtel particulier d'Aix-en-Provence (France).